45-й укреплённый район — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Сформирован в Прибалтийском особом военном округе 4 июня 1941 года.

В действующей армии с 22 июня 1941 года по 19 июля 1941 года.

Должен был занимать полосу обороны в районе Виндавы. Официально собственного наименования (Виндавский) так и не получил, поскольку к началу войны только начал строиться как фортификационное сооружение, при этом сапёрные и строительные части округа к строительству не привлекались; полосу укреплённого района готовила, по-видимому для дальнейшего строительства, 67-я стрелковая дивизия

Собственного гарнизона район не имел.

19 июля 1941 года укреплённый район был расформирован.

Полное название 
45-й укреплённый район

Состав 

Только управление

Подчинение

Коменданты района

Ссылки 
 Перечень № 3 полевых управлений главных командований, управлений оперативных групп, оборонительных районов, уреплённых районов и районов авиационного базирования, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
 Советские УРы в Литве

Укреплённые районы СССР во время Великой Отечественной войны